Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „89”.

Austro-węgierski
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 89 (1883-1918)

Brytyjski
 89 Pułk Piechoty im. Księżnej Wiktorii (1793-1881)

Niemiecki
 89 Pułk Grenadierów (1 Wielkoksiążęcy Meklenburski) okresu Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjski
 89 Białomorski Pułk Piechoty (ros. 89-й пехотный Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк) 1803–1918